Az 1956. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát január 30-án rendezték a Misurina jégpályán. Az élen holtverseny született, az aranyérmet két szovjet sportoló Jevgenyij Grisin és Jurij Mihajlov nyerte meg, ezüstérmet nem osztottak ki. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 WR: világrekord

Jegyzetek

Források 

F01500